Meşəli – centro abitato del distretto di Goranboy, in Azerbaigian
 Meşəli – centro abitato del distretto di Xaçmaz, in Azerbaigian
 Meşəli – centro abitato del distretto di Xocalı, in Azerbaigian